Ла Корита има више значења:

 Ла Корита (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Корита (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику